Angelica cicutaefolium är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham, Hook.f, Francis Blackwell Forbes och William Botting Hemsley. Angelica cicutaefolium ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
cicutaefolium